Boter kan betrekking hebben op:
Boter (zuivel), gekarnde room van melk
Koelhuisboter, langdurig in een koelhuis bewaarde boter die daarom geen roomboter mag heten;
Geklaarde boter (boterolie), boter waaraan vocht is onttrokken door het te verwarmen en het vocht dat bovenop komt drijven af te gieten;
Braadboter, boter waaraan het vocht grotendeels onttrokken is; het wordt gebruikt voor bakken en braden;
Ghee, een Indiase vorm van geklaarde boter;
Jakboter, boter gemaakt van de melk van een jak;
Hetzelfde product waar iets anders aan toegevoegd is:
Kruidenboter, boter waarin tuinkruiden zoals peterselie, bieslook en knoflook zijn verwerkt;
Wietboter, boter waarin THC, een psychoactieve stof, is opgelost.

Kunstproducten, in de volksmond vaak boter genoemd:
Kunstboter, een product dat ter vervanging van roomboter dient
Margarine 
Halvarine. 

Diverse vette plantaardige stoffen:
Cacaoboter, het vet dat van nature voorkomt in de cacaoboon
Kariteboter, gemaakt van de gedroogde noten van de boterboom
Mangoboter, het geel-crèmekleurige vet in de pit van de mango
Tonkaboter, gemaakt van de olie van de tonkaboon. 

Een persoon:
Hans Boter, goochelaar.

Zie ook 
Boterzuur, dat bijvoorbeeld voorkomt in boter die ranzig is geworden.